Змагання з вітрильного спорту в змішаному класі Nacra 17 серед чоловіків і жінок на літніх Олімпійських іграх 2016 проходять від 10 до 16 серпня в Марина да Глорія. Загалом відбудеться 13 запливів (останній з них — медальний).

Розклад змагань 
Всі змагання проходять у серпні

Результати

Посилання 
 Вітрильний спорт на офіційному сайті Ігор   
 Міжнародна федерація вітрильного спорту 

Накра 17